Wohlschlegel ist der Familienname folgender Personen:

 Ruth Wohlschlegel (* 1955), deutsche Schauspielerin
 Walter Wohlschlegel (1907–1999), deutscher Maler